Prado

Localidades 

 Prados (Minas Gerais)

 Prados (Celorico da Beira)
 Prados (Pinhel)

Desambiguação